Linga undatoides är en musselart som först beskrevs av Leo George Hertlein och Strong 1945.  Linga undatoides ingår i släktet Linga och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
undatoides